Yaadein (Hindi: यादें, Urdu: یادیں, übersetzt: Erinnerungen) ist der Name zweier Bollywoodfilme

 Yaadein (1964) mit Sunil Dutt und Nargis
 Bittersüße Erinnerungen (Yaadein, 2001) mit Kareena Kapoor und Hrithik Roshan